La Coppa delle nazioni africane 1970 fu la settima edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La fase finale si disputò in Sudan. La formula del torneo prevedeva otto nazionali divise in due gironi all'italiana composti da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone passavano il turno e si scontravano in semifinale. Oltre al Sudan, ammesso d'ufficio come paese ospitante, e al Congo-Kinshasa, ammesso d'ufficio come detentore del titolo, parteciparono alla fase finale Camerun, Costa d'Avorio, Etiopia, Ghana, Guinea ed Egitto. Alla fine la spuntarono i padroni di casa del Sudan, vittoriosi in finale per 1-0 nei confronti del Ghana, costretto ancora una volta all'amaro titolo di vicecampione.

Qualificazioni 
  qualificato d'ufficio come paese organizzatore dell'evento.
  qualificato d'ufficio come detentore del titolo.

Primo turno

Secondo turno

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni